Un décolleté peut désigner :
 une partie du tronc féminin, le décolleté,
 une chaussure également appelée escarpin.